Филмферова награда за најбољу главну глумицу () је награда коју додељује индијски часопис Филмфер као део својих награда за најбоље женске улоге у хинди филмовима. Додељује се од 1954. године.

Награђене

Види још 
 Награда Филмфер
 Боливуд

Референце 

Награда Филмфер